Law and Order ("legge e ordine" in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
 Law and Order – film del 1917 diretto da David Smith
 Law and Order – film del 1932 diretto da Edward L. Cahn
 Il cavaliere senza paura (The Fugitive Sheriff o Law and Order) – film del 1936 diretto da Spencer Gordon Bennet
 Law and Order – film del 1940 diretto da Ray Taylor
 Il vendicatore del Texas (Law and Order) – film del 1942 diretto da Sam Newfield
 Il giustiziere (Law and Order) – film del 1953 diretto da Nathan Juran

Musica 
 Law and Order – gruppo musicale sleaze rock
 Law and Order – traccia dell'album Inflammable Material dei Stiff Little Fingers del 1979
 Law and Order – album di Lindsey Buckingham del 1981
 Law and Order – traccia dell'album Horror Epics degli Exploited del 1985

Televisione 
 Law & Order - franchise televisivo di genere crime
 Law & Order - I due volti della giustizia (Law & Order) - serie televisiva (1990-2010)
 Law & Order - Unità vittime speciali (Law & Order: Special Victims Unit) - serie televisiva (1999-in produzione)
 Law & Order: Criminal Intent - serie televisiva (2001-2011)
 Law & Order - Il verdetto (Law & Order: Trial by Jury) - serie televisiva (2005-2006)
 Law & Order Criminal Intent: Parigi (Paris enquêtes criminelles) - serie televisiva (2007-2008)
 Law & Order: Division of Field Investigation - serie televisiva (2007-2011)
 Law & Order: UK - serie televisiva (2009-2014)
 Law & Order: LA - serie televisiva (2010-2011)
 Law & Order True Crime - serie televisiva (2017)
 Law & Order: Organized Crime - serie televisiva (2021-in produzione)

Videogiochi 
 Law & Order: Dead on the Money
 Law & Order: Double or Nothing
 Law & Order: Justice is Served
 Law & Order: Criminal Intent
 Law & Order: Legacies